ein Biocomputer ist
ein DNA-Computer, der auf der Verwendung der Erbsubstanz Desoxyribonukleinsäure als Speicher- und Verarbeitungsmedium beruht.
ein neuronaler Schaltkreis: Eine funktionale Einheit von miteinander verbundenen Neuronen, die sich in ihrer Aktivität gegenseitig beeinflussen.